Ionești se poate referi la:

 Localități din România
 Ionești - localitate din județul Arad
 Ionești - localitate din județul Argeș
 Ionești - localitate din județul Brașov
 Ionești - localitate din județul Brăila
 Ionești - localitate din județul Dâmbovița
 Ionești - localitate din județul Gorj, reședința comunei cu același nume
 Ionești - localitate din județul Vâlcea, reședința comunei cu același nume

 Localități din Ungaria
 Hódmezővásárhely - oraș din Comitatul Csongrád cunoscut în limba română sub numele Ionești

Vezi și 
 Ion (dezambiguizare)
 Ioan (nume)

 Ionășeni (dezambiguizare)